Hand van Fatima (berg) - Bergmassief in Mali
 Hand van Fatima (roman) - roman van Ildefonso Falcones
 Handje van Fatima - handvormige amulet